Саллі Хемінгс, Сара «Саллі» Хемінгс (англ. Sarah "Sally" Hemings; ок. 1773 — 1835 (точні дати невідомі), США) — рабиня-квартеронка, покоївка, гувернантка і коханка третього американського президента Томаса Джефферсона.
 Джон Хемінгс - актор, Глобус (театр).